Bechtel peut faire référence à :

Patronymie 
 Guy Bechtel (1931), écrivain français
Mallory Bechtel (1999-), actrice américaine
 Marie-Françoise Bechtel (1946), haute fonctionnaire et femme politique française
 William Bechtel (1867-1930), acteur américain
William Louis Bechtel (1894-1988) espion français

Autre 
 Bechtel Corporation

Homonymie de patronyme